

Geografia 
Italia
 Casaletto Ceredano – comune della provincia di Cremona in Lombardia
 Casaletto di Sopra – comune della provincia di Cremona in Lombardia
 Casaletto Lodigiano – comune della provincia di Lodi in Lombardia
 Casaletto Spartano – comune della provincia di Salerno in Campania
 Casaletto Vaprio – comune della provincia di Cremona in Lombardia
 Casaletto – zona di Roma nel Lazio
 Casaletto – frazione di Sellano in provincia di Perugia
 Casaletto – frazione di Viadana in provincia di Mantova

Persone 
 Monica Casaletto – politica italiana